Obòy är ett namn på haitisk kreol och kan syfta på:

Le Borgne, ort på Haiti
 Borgne (kommun), kommun på Haiti
 Arrondissement du Borgne, arrondissement på Haiti